Gao kan henvise til:
 Gao (by i Mali) – en by i cerclen Gao i regionen Gao i Mali
 Gao (cercle) – en cercle i regionen Gao i Mali
 Gao (region) – en region i Mali
 Gao (Yibin) – et byområde i Yibin i provinsen Sichuan i Kina